Кикка — многозначный термин:

  () — финская поп-певица.
 Кикка () — деревня в Эстонии.
 Nakajima Kikka — японский реактивный бомбардировщик (1944—1945).
  — скачки в Японии.